Charles Fane kan syfta på:

* Charles Fane, 3:e earl av Westmorland (1635–1691), engelsk politiker
 Charles Fane, 1:e viscount Fane (1676–1744), irländsk politiker
 Charles Fane, 2:e viscount Fane (1708–1766), irländsk politiker